Freetown puede referirse a:
 Freetown, capital y ciudad más grande de Sierra Leona .
 Freetown (Indiana), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Indiana.
 Freetown (Massachusetts), pueblo en el condado de Bristol, estado estadounidense de Massachusetts.
 Freetown (Nueva York), pueblo en el condado de Cortland, estado estadounidense de Nueva York.